Josep Maria Fontana i Tarrats (Reus, 27 de novembre de 1911 - Sanxenxo, 12 d'agost de 1984) fou un polític reusenc, un dels fundadors el 1931 de les JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista), de la revista cultural Destino el 1937, i Procurador en Corts entre 1943 i 1958.

Biografia 
De família benestant, els seus avis van fundar la "Industrial Harinera" i la "Fabril Cotonera", i el seu pare va ser comerciant d'oli i fruita seca.

Va marxar a Barcelona a estudiar Comerç, i allí va entrar en contacte amb els avantguardes literaris del grup de Luys Santa Marina, representats en la revista Azor, i que es trobaven a les tertúlies literàries de la cafeteria barcelonina "L'or del Rhin", a la cantonada de la Gran Via amb la Rambla Catalunya.

Milità inicialment en el tradicionalisme, però l'atracció per la figura de Ramiro Ledesma Ramos el va dur a fundar la secció de les JONS a Reus el 1933 i de la Falange Española el 1934. El 1935 Robert Bassas Figa el nomenà Cap Territorial de Premsa i Propaganda de Catalunya. La sublevació franquista del 18 de juliol de 1936 el va sorprendre estiuejant a Prades i fugí a Barcelona, d'on en sortí amb identitat falsa cap a França. Allí es casà amb Teresa Bertran d'Osó, i posteriorment es desplaçà a Burgos.

Participà en els fets de Salamanca amb Manuel Hedilla l'abril de 1937, es va allistar a la Tercera Centúria Territorial de Falange i marxà al front. Lluità a Burgos i Terol, però el setembre de 1937 fou ferit i enviat a Sant Sebastià, on el 1938 José Ribas Seva el nomenà cap territorial a Tarragona de FE de las JONS. També va col·laborar a Destino. El 1939 va permetre l'afusellament del seu oncle Ferran Fontana Grau, advocat, músic i poeta militant de la FAI, anarquista i antifeixista.

Va exercir diversos càrrecs secundaris sota el règim de Franco, i fou diputat a les Corts espanyoles entre 1943 i 1955. Fou cap del Sindicato Nacional Textil fins a 1954. El fet de separar-se de la seva esposa per casar-se amb Teo Abad va malmetre'n la carrera política, ja que després de 1955 fou secretari de la Cambra de Comerç de Madrid i del Tribunal de Defensa de la Competencia. El 1979 va publicar el llibre Dos trenes se cruzan en Reus, critica contra els reusencs catalanistes més coneguts.

Obres 
 Destino y Constitución de España, 1945
 Los catalanes en la guerra de España 1951
 La lucha por. la industrialización de España, 1953 
 Dos trenes se cruzan en Reus, 1979
 Franco. Radiografía del personaje para sus contemporáneos, 1979

Referències

Bibliografia 
 Joan Maria Thomàs Feixistes! Viatge a l'interior del feixisme català L'Esfera dels Llibres, Barcelona, 2008 
 Joan Maria Thomàs. José M. Fontana Tarrats : biografia política d'un franquista català. Reus: Centre de Lectura, 1997

Diputats catalans al Congrés dels Diputats
Polítics reusencs
Falangistes catalans
Governadors civils de Granada
Morts a Galícia
Naixements del 1911